Ро́налд Джо́нсон Фе́рриер (; 26 апреля 1914 — 11 октября 1991), также известный как Рон Ферриер () — английский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Уроженец , графство Линкольншир, Ферриер начал футбольную карьеру в клубах соседнего Гримсби, «Гримсби Уондерерс» и «Гримсби Таун».

В мае 1935 года стал игроком «Манчестер Юнайтед». В основном составе «Юнайтед» дебютировал 4 сентября 1935 года в матче Второго дивизиона против «Чарльтон Атлетик» на стадионе «Олд Траффорд». Всего в сезоне 1935/36 провёл за команду 8 матчей. В следующем сезоне забил свой первый гол за «Юнайтед»: это произошло 29 марта 1937 года в матче Первого дивизиона против «Эвертона» на «Гудисон Парк». 13 сентября 1937 года отметился «дублем» в матче против «Бери» на стадионе «Гигг Лейн». За три сезона в составе «Юнайтед» не смог закрепиться в основном составе, в основном выступая за резервную команду. В общей сложности провёл за клуб 19 матчей и забил 4 мяча.

В марте 1938 года перешёл в «Олдем Атлетик» за 1000 фунтов стерлингов. Выступал за команду до 1947 года, однако большая часть его карьеры была прервана войной. В 1947 году он стал игроком «Линкольн Сити», но позднее в том же году принял решение завершить карьеру.

В военные годы сыграл за «Моссли» и за «Плимут Аргайл» в качестве гостя в военной лиге.

После завершения карьеры футболиста короткое время работал в тренерском штабе «Гримсби Таун», а затем учителем в своём родном городе Клиторпс. Умер в октябре 1991 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Гримсби Таун»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Линкольн Сити»